Гаса́н Джафа́рович Маме́дов (род. 26 янв 1956) — советский и туркменский музыкант, , участник ансамблей «Фирюза», «Гунеш» и «Ashkhabad». Заслуженный артист Туркменистана (1996).

Образование 
В 1972-76 годах учился в Туркменском государственном музыкальном училище им. Д. Овезова у педагога Н. Б. Шимановича. В 1981 году с отличием окончил Туркменский государственный педагогический институт искусств (по классу скрипки) у педагога В. И. Рейдера.

Творчество 
В качестве участника различных музыкальных коллективов принимал участие в записи таких хрестоматийных альбомов как Инструментальный ансамбль «Фирюза» (1979), Гунеш — Вижу Землю (1984) и Ashkhabad — City Of Love (1993). Сотрудничал с рядом известных музыкантов среди которых Питер Гэбриэл, Владимир Матецкий, Энвер Измайлов, Мелина Кана, Мино Синелю, Теодосий Спасов, певица Урна, Ришад Шафиев. Его скрипка звучит в песне «Ашхабад» Татьяны Рузавиной и Сергея Таюшева, в композициях «Каракумы» и «Уходит женщина» Сергея Таюшева-младшего. Песня Дмитрия Маликова «Птицелов» (альбом «Love Story», 2002), в которой играет Гасан Мамедов, получила премию «Золотой граммофон».

Принимал участие в международных музыкальных фестивалях Азия Дауысы (Алма-Ата, 1994), World of Music, Arts and Dance (WOMAD) Festival (Wiltshire, UK, 1993—1999), фестиваль этнической музыки «Живая вода» (Горно-Алтайск, 2003), 19th Silk Road Bayram Festival: Dance and Music of the Turkic World (Indiana University, USA, 2011), International Music and Poetry Festival (Oxford University, UK, 2012). Выступления музыканта проходили во многих странах Европы, Азии, Америки и Африки.

В 1994-98 гг. был музыкальным руководителем Национального ансамбля народной музыки Туркменистана.

Своим творчеством Гасан Мамедов популяризировал скрипку и оказал большое влияние на многих молодых музыкантов Средней Азии и Закавказья. Например, именно в коллективе Г. Мамедова в 1998 году получили творческую путёвку в жизнь известные исполнители Александр и Арсен Шахунц. Тогда же к их коллективу присоединился и популярный в Туркменистане певец Керим Курбаналиев.

Критика 
Британский певец и продюсер Питер Гэбриэл в буклете альбома Ashkhabad — City Of Love (Virgin Records, 1993):
 Отец Гасана был крестьянином который любил музыку. Когда Гасану было 6 лет, его отец спросил его, на каком инструменте он хотел бы научиться. В этот момент по телевизору звучала классическая музыка, и Гасан указал на одного из скрипачей на экране. Отец купил ему скрипку и пригрозил выгнать из дома, если он не будет заниматься. Хотя молодой Гасан интересовался только футболом, но он боялся отца. В возрасте 19 лет он начал играть на аккордеоне на свадьбах. На скрипке же он исполнял европейскую классическую музыку, но его любовь к инструменту в конце концов победила, и 4 года спустя он продал свой аккордеон. Сегодня он играет все, от классической музыки до фолка, джаза, рока и поп-музыки. Его кумиры — Яша Хейфец и Жан-Люк Понти. Гасан, азербайджанец по происхождению, привносит в музыку группы «Ashkhabad» азербайджанские, турецкие и персидские мотивы.

Продюсер Джон Леки (работал со такими именитыми музыкантами как Джордж Харрисон, Джон Леннон, Пол Маккартни, с группами Pink Floyd, Simple Minds, Radiohead и др.) на сайте Real World Records:
 Когда впервые я услышал группу «Ashkhabad», то был поражен музыкальным мастерством и проникновенной красотой их музыки. Я сразу понял, что должен пойти работать с ними в студии.

Почётные звания 
 Заслуженный артист Туркменистана (22.02.1996).

Награды 
 Медаль «За любовь к Отечеству» (16.10.1996).

Избранная дискография 
 Инструментальный ансамбль «Фирюза» (1979);
 Гунеш — Вижу Землю (1984);
 Ashkhabad — City Of Love (1993);
 Leena Malak feat. Gasan Mamedov — Arabic Tango ‎(1998);
 Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Μελίνα Κανά, Ashkhabad — Λάφυρα (1998);
 Rishad Shafi — Rishad Shafi Presents Gunesh ‎(1999);
 Enver Izmaylov — Around The Black Sea (2007);

Фильмография 
  — Мускал — музыкант на свадьбе (в титрах не указан)
  — Парни из стали — музыкант на танцах

Ссылки 
 Дискография Gassan Mamedov на Discogs
 Группа «Ashkhabad»
 Дмитрий Маликов — Птицелов (2002)
 Татьяна Рузавина, Сергей Таюшев и Гасан Мамедов — Ашхабад (2000)
 «Антропология с Дмитрием Дибровым»: Назим Надиров, Гасан Мамедов и группа «Ашхабад» (23 февраля 2000 года)
 «Антропология с Дмитрием Дибровым»: монгольская певица Урна (4 октября 2000 года)
 Рецензия на сайте The Silk Road Ensemble
 Обзор званого вечера писателя и фотографа Сталика Ханкишиева — 7Дней.ру

Заслуженные артисты Туркменистана
Музыканты Туркменистана